Klingenspor ist der Name von: 
Martin Klingenspor (* 1961), deutscher Zoologe, Physiologe und Ernährungswissenschaftler
Klingsporn (Adelsgeschlecht) (Namensvariante Klingenspor)